Zwing steht für:

 Zwing (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Oberbayern
 Zwing (Naturschutzgebiet) im Landkreis Heidenheim und im Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Zwing-Uri, Burg in Silenen, Kanton Uri, Schweiz
 Kleinkastell Zwing in Mudau-Schloßau, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Zollhaus Zwing in Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern, siehe Gemünden am Main #Profanbauten
 Rainer Zwing, Pseudonym von August Kühn (Schriftsteller)

Siehe auch:
 Zwing und Bann (Macht einer Obrigkeit)